Halonoproctidae  è una famiglia di ragni appartenente all'ordine Araneae.

Etimologia

Caratteristiche 
I ragni di questa famiglia sono relativamente grandi, con colori che virano dal marrone chiaro al nero senza particolari segni distintivi; il carapace, privo di peli, presenta alcuni processi spinali.

Gli occhi sono disposti su due o tre file; lo sterno è più lungo che largo e le femmine non hanno scopulae sulle zampe, ma hanno spine ricurve sui lati del primo e secondo paio di zampe. Sono presenti due coppie di filiere: la coppia mediana posteriore è corta e non segmentata; la coppia laterale posteriore è più lunga e composta di tre segmenti di cui quello apicale è più corto.

Il bulbo dei pedipalpi maschili hanno un embolum sottile ed è sostenuto da un cimbium sprovvisto di spine.

Ecologia e comportamento
La sua tana si presenta come una botola che è difficile da scorgere quando è chiusa perché i materiali vegetali e del suolo di cui è composta ne rendono molto efficace il camuffamento.
La botola è incardinata su un lato con la seta.
I ragni che di solito sono di abitudini notturne, aspettano la preda in posa tenendo la parte inferiore della porta sollevata con gli artigli presenti sul loro tarso. Quando di notte gli insetti o altri piccoli artropodi si avvicinano troppo alla botola semiaperta vengono ghermiti e catturati subito. Il ragno sente la preda attraverso le vibrazioni che produce avvicinandosi, conseguentemente salta fuori dal cunicolo e la cattura.

Fra i nemici di questi tipi di ragni vanno annoverate alcune specie di vespe Pompilidae che guadagnando l'ingresso delle trappole riescono a pungere il ragno depositandovi sopra un uovo la cui larva, appena nata, divorerà vivo il ragno stesso.
Gli appartenenti al genere Conothele sono gli unici a costruire la trappola nelle crepe dei muri.

Distribuzione 
Le 93 specie della famiglia sono ampiamente distribuite in America centrale e settentrionale, Asia, Australia, Europa meridionale e Africa settentrionale. Una specie è stata rinvenuta in Venezuela.

Tassonomia 
Descritta come sottofamiglia delle Ctenizidae dal nome Halonoproctinae a seguito di un lavoro di Pocock (1901e), con il genere-tipo Halonoproctus, sinonimizzato poi in Cyclocosmia; due anni dopo è stato elevato al rango di famiglia da un lavoro dello stesso Pocock (1903h) e, nello stesso tempo, incluso nelle Ctenizidae da un lavoro di Simon (1903a) con la dizione di Cyclocosmiae e lì è rimasto per oltre un secolo.

Nel 2018, a seguito del lavoro di vari autori, Godwin, Opatova, Hamilton, ecc., è stata ricostituita in famiglia con l'attuale denominazione ed è stata anche suddivisa in due sottofamiglie:

 Halonoproctinae  (che comprende i generi Bothriocyrtum, Cyclocosmia e Hebestatis)
 Ummidiinae  (che comprende i generi Conothele, Latouchia e Ummidia)

Attualmente, a dicembre 2020, si compone di sei generi e 93 specie:
 Bothriocyrtum  - USA, Messico, Taiwan
 Conothele  - Australia (Queensland), Nuova Guinea, Giappone, Cina, Sumatra, Myanmar, Nuova Britannia, India, Micronesia, Vanuatu, Molucche, Isole Salomone, Laos, Seychelles
 Cyclocosmia  - Cina, Thailandia, Vietnam, Messico, USA, Laos
 Hebestatis  - USA, Costa Rica
 Latouchia  - Vietnam, Cina, India, Taiwan, Giappone, Asia centrale
 Ummidia  - USA, Marocco, Portogallo, Algeria, Tunisia, Venezuela, Panama, Asia centrale, Tagikistan, Brasile, Afghanistan, Caraibi, Messico, Spagna, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Saint Vincent

Albero tassonomico 
È stato proprio lo studio di Godwin et al., del 2018 sui generi di Ctenizidae a mettere in evidenza che sei di questi generi formano un gruppo monofiletico, ciò che ha dato origine alla presente famiglia; di contro, lo status di tre generi è rimasto poco chiaro. Tali generi, nel cladogramma che segue, sono ombreggiati in giallo:

Note

Bibliografia 
 Ausserer, A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). Verh. zool.-bot. Ges. Wien n.21, pp.117-224. PDF
 Thorell, T., 1875a - Diagnoses Aranearum Europaearum aliquot novarum. Tijdschrift voor Entomologie vol.18, pp.81-108. PDF
 Thorell, T., 1878b - Studi sui ragni Malesi e Papuani. II. Ragni di Amboina raccolti Prof. O. Beccari. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova vol.13: pp.1-317 PDF
 Simon, E., 1891f - Liste des espéces de la famille des Aviculariidae qui habitent le Mexique et l'Amérique du Nord. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux vol.44: pp.307-326. PDF
 Pocock, R. I., 1901e - On some new trap-door spiders from China. Proceedings of the Zoological Society of London vol.70(2): pp.207-215, pl. 21. PDF
 Pocock, R. I., 1903h - On the geographical distribution of spiders of the order Mygalomorphae. Proceedings of the Zoological Society of London vol.73(I, 2), pp.340-368. PDF
 Simon, E., 1903a - Histoire naturelle des araignées. Deuxième édition, tome second. Roret, Paris, pp. 669-1080. [second pdf with detailed publication dates of the single parts] PDF
 Simon, E., 1903d - Descriptions d'arachnides nouveaux. Annales de la Société Entomologique de Belgique vol.47: pp.21-39. PDF
 Gertsch, W. J. & Platnick, N. I., 1975 - A revision of the trapdoor spider genus Cyclocosmia (Araneae, Ctenizidae). American Museum Novitates n.2580: pp.1-20. PDF
 Main, B. Y., 1985a - Further studies on the systematics of ctenizid trapdoor spiders: a review of the Australian genera (Araneae: Mygalomorphae: Ctenizidae). Australian Journal of Zoology Supplementary Series vol.108: pp.1-84. PDF
 Saaristo, M.I., 2002 - New species and interesting new records of spiders from Seychelles (Arachnida, Araneaea [sic]). Phelsuma vol.10 (suppl. A), pp.1-31 PDF
 Ono, H., 2010b - Four new spiders (Arachnida, Araneae) of the families Liphistiidae, Ctenizidae, Araneidae and Ctenidae from Vietnam. Memoirs of the National Museum of Nature and Science Tokyo vol.46: pp.1-12. PDF
 Godwin, R. L., Opatova, V., Garrison, N. L., Hamilton, C. A. & Bond, J. E., 2018 - Phylogeny of a cosmopolitan family of morphologically conserved trapdoor spiders (Mygalomorphae, Ctenizidae) using Anchored Hybrid Enrichment, with a description of the family, Halonoproctidae Pocock 1901. Molecular Phylogenetics and Evolution vol.126: pp.303-313 PDF
 Decae, A. E., 2019 - Three new species in the genus Latouchia Pocock, 1901 (Araneae, Mygalomorphae, Halonoproctidae) from Vietnam. Revue Suisse de Zoologie vol.126(2): pp.275-289. PDF

Voci correlate 
 Specie di Halonoproctidae

Collegamenti esterni 
 

Mygalomorphae
Halonoproctidae
Taxa classificati da Reginald Innes Pocock